«Aguas Claras» y «Águas Claras» hacen referencia a varios artículos:

Brasil 
 Águas Claras, región administrativa del Distrito Federal.
 Águas Claras, barrio de Manaus.
 Águas Claras, barrio de Salvador.
 Festival de Águas Claras, celebrado en las décadas de los años 1970 y 1980.
 Estación Águas Claras, en Brasilia.
 Conjunto Águas Claras, en Belo Horizonte, Minas Gerais.
 GRES Unidos de Águas Claras, escuela de samba.

Chile 
 Estación Aguas Claras, en San Felipe.

Colombia 
 Aguas Claras, El Carmen de Viboral.

Costa Rica 
 Aguas Claras de Upala, distrito en el cantón de Upala, provincia de Alajuela.

Cuba 
 Aguas Claras, localidad.
 Casa del Marqués de Aguas Claras, edificio en La Habana.

España 
 Marquesado de Aguas Claras, título nobiliario español.

Portugal 
 Embalse de Águas Claras, en Aljustrel, Beja.

Puerto Rico 
 Aguas Claras, municipio.